Куся-сю (, пиньинь: jùshĕ zōng) — буддийская школа абхидхармы в Японии, считающаяся ответвлением сарвастивады ().

Была привнесена в Японию в 660 из Китая монахом Досё (), основное внимание уделяла изучению философского трактата Васубандху «Абхидхармакоша» (Куся-рон, ), имеющего общебуддийское значение.

Школа Куся-сю сформировалась на базе одноимённой китайской школы цзюйшэ-цзун, сконцентрировавшейся вокруг перевода Абхидхармакоши Сюаньцзаном. В Корее известна как Куса-Чон

В настоящее время эта традиция представлена в знаменитых храмах Ганго-дзи (, южный храм) и Кофуку-дзи (, северный храм) в Нара, как дополнительное учение к хоссо-сю.

Литература 
 Daigan Lee Matsunaga, Alicia Orloff Matsunaga: Foundation of Japanese Buddhism; Vol. I; The aristocratic age. Buddhist Books International, Los Angeles und Tokio 1974. ISBN 0-914910-25-6.
 Gregor Paul: Philosophie in Japan: von den Anfängen bis zur Heian-Zeit; eine kritische Untersuchung. Iudicium, München 1993. ISBN 3-89129-426-3.

См. также 
 Школы буддизма
 Буддизм в Японии
 Буддизм в Китае
 Буддизм в Корее

Школы буддизма
Буддизм в Японии